Quello che segue è l'elenco dei vincitori del Campionato finlandese di calcio.

Albo d'oro

Torneo in formato coppa

Mestaruussarja

Veikkausliiga

Collegamenti esterni 
 
 
 

Campionato finlandese di calcio